Uczelnie działające na terytorium Rosji.

A

B

C

D-F

G-H

I

J

K

M

N

O

P

R

S

T

U

W

Niepaństwowe

Zobacz też 
 Akademie Federacji Rosyjskiej

Przypisy

Bibliografia 
 Katalog wyższych uczelni Rosji. Strony internetowe. Ostatni dostęp: 2014-02

Rosja